The Luck of Roaring Camp – cortometraggio western australiano del 1911 diretto da W.J. Lincoln
The Luck of Roaring Camp – cortometraggio western del 1917 diretto da Floyd France
The Luck of Roaring Camp – film del 1937 diretto da Irvin Willat
The Luck of Roaring Camp – cortometraggio del 1982 diretto da Kevin Hynes